Courtomer puede referirse a: 

 Courtomer, comuna francesa situada en Orne.
 Courtomer, comuna francesa situada en Sena y Marne.